«Армия 2020» — проект реорганизации организационно-штатной структуры Британской армии.

Британское правительство в начале 2008 года дало указания в своём пресс-релизе о том, что оно рассматривает вопрос о реорганизации армии в три развёртываемых штаба и восемь однотипных или идентичных бригад. В этом докладе указывается, что существующая 16-я десантно-штурмовая бригада будет сохранена в качестве сил быстрого реагирования высокой степени готовности.

В 2010 году был опубликован правительственный документ Strategic Defence and Security Review 2010. В нём было оглашены планы по сокращению Британской армии до 112 000 солдат, из которых 82 000 будут нести строевую службу, а 30 000 станут резервистами. В Strategic Defence and Security Review 2015 число резервистов было повышено до 35 000.

Первоначально предусмотренная структура 
Первоначально предполагалось иметь пять одинаковых многоцелевых бригад, каждая численностью из приблизительно 6 500 военнослужащих. Тем не менее, в июне 2012 года был озвучен существенно иной порядок, известный как Армия 2020.

Штабы 2-й, 4-й и 5-й дивизий были расформированы в 2012 году и заменены единым формированием, известным как «Региональное командование» (Regional Command) с базой в Олдершоте.
 
Вплоть до июня 2012 года было предусмотрено формирование пяти многоцелевых общевойсковых бригад. Каждая из которой включала бы:
 один бронетанковый полк состоящий из танков Challenger 2
 один разведывательный полк
 один механизированный батальон размещающийся в БМП Warrior
 один механизированный батальон на бронетранспортёрах FV432
 два лёгких пехотных батальона

Тыловые службы должны были быть сохранены на уровне дивизии. Предполагалось, что 19-я бригада, являющаяся в настоящее время (2010-е) частью 3-й дивизии будет расформирована.

Планируемая структура на 2025 год 
Нынешний план перестройки Британской армии до 2025 года основан на «Дополнение к плану „Армия 2025“». По плану армия будет состоять из:
 1-я дивизия — включает 4 моторизованные бригады;
 3-я дивизия — включает 4 механизированные бригады;
 16-я десантно-штурмовая бригада;
 Командование боевого и тылового обеспечения;
 Объединённое вертолётное командование (Joint Helicopter Command);
 Информационное управление (Information Manoeuvre Division Headquarters).

Уточнения к «Армия 2020» 
В Strategic Defence and Security Review 2015 было заявлено о том, что структура Британской армии будет уточняться и развиваться и впредь. Основные изменения обозначенные в релизе были:
 Создание двух новых «ударных» бригад (Strike brigades), которые будут образованы на основе механизированной и пехотной бригад. Каждая будет насчитывать 5000 человек, оснащённые бронемашинами на платформе Ajax.
 2025 году развёртываемая дивизия Соединённого Королевства будет состоять из двух механизированных бригад и одной ударной бригады.
 Создание специализированной пехотной группы на основе 4 лёгких пехотных батальонов.
 Создание двух инновационных бригад, которые будут заниматься внедрением и изучением новых технологий войны и внедрять инновационные технические средства.

Ударные & механизированные бригады 
Механизированные бригады уменьшены с трёх до двух. На слушаниях Комитета по обороне начальник Генерального штаба сэр Николас Картер заявил, что «каждая из этих бригад будет иметь два полка Ajax и, возможно, два батальона механизированной пехоты (MIV)». В ударной бригаде будет около 50—60 Ajax.

В письменном заявлении от декабря 2016 года сообщалось, что первая ударная бригада будет состоять из:
 Дворцовый кавалерийский полк
 Его Величества королевский гусарский полк (King’s Royal Hussars)
 1-й батальон Шотландского гвардейского полка (Scots Guards)
 4-й батальон Королевского полка Шотландии (Royal Regiment of Scotland (The Highlanders))
Другие подразделения, такие как 1-й полк Королевского логистического корпуса (Royal Logistic Corps), 1-й ремонтный батальон Корпуса королевских инженеров-электриков и механиков, 3-й медицинский полк и 21-й инженерный полк работают в тесной взаимосвязи с ударной бригадой. 3-й королевский конноартиллерийский полк и 4-й королевский артиллерийский полк (4th Regiment Royal Artillery) также назначены в качестве боевого обеспечения бригады, однако их оснащение ещё не определено.

Специализированная пехотная группа 
Специализированные пехотные батальоны общей численностью около 300 человек будут сформированы из:
 1-го батальона Королевского полка Шотландии;
 4-го батальона Стрелкового полка;
 2-го батальона Королевского полка принцессы Уэльской;
 2-го батальона Полка герцога Ланкастерского (Duke of Lancaster’s Regiment).

Прочие изменения 
Несколько подразделений будут «рационализированы», при этом все людские ресурсы будут переведены в другие части.
 Штаб 102-й логистической бригады;
 32-й королевский артиллерийский полк;
 35-й инженерный полк;
 Штабы 64 рабочих групп Королевских инженеров;
 2-й медицинский полк;
 Штаб 4-го полка Королевской военной полиции;
 33-й госпиталь;
 104-й, 105-й и 106-й батальоны Королевских инженеров-электриков и механиков.

Армия 2020 

На конференции 2012 года начальник генерального штаба армии генерал сэр Питер Уолл (Peter Wall) изложил существенно иную структуру армии нежели предусмотренную в докладе. Новая армия будет включать «Реакционные силы» (Reaction force) — механизированные части с танками и поддержкой 155-мм артиллерии, «Адаптивные силы» (Adaptable force) — легковооружённые моторизованные части. Управление тылом осуществляет Командование боевого и тылового обеспечения, включающее в себя артиллерию, инженерные войска, медицинскую службу, войска связи, войска РХБЗ и пр.

Реакционные силы 
16-я десантно-штурмовая бригада состоит из двух батальонов Парашютно-десантного полка и двух вертолётных полков армейской авиации. Это обеспечивает высокую боеготовность сил.

3-я дивизия состоит из ударной бригады, ударной экспериментальной группы и двух  (12, 20). Эти три бригады будут ротироваться, причем одна будет головной бригадой, вторая будет проходить обучение, а третья будет задействована в других задачах. Ведущая бригада предоставит ведущую боевую группу в очень высокой степени готовности, а остальная часть бригады — в более позднее время.

Десантно-штурмовая и механизированные бригады будут доступны для развёртывания в течение трёх месяцев. Штабы всех трёх бригад должны базироваться в Salisbury Plain Training.

Адаптивные силы 
1-я бронетанковая дивизия переформирована в 1-ю дивизию (1st (UK) Division) и должна состоять из 7 пехотных бригад (4-я, 7-я, 11-я, 38-я, 42-я, 51-я и 160-я) различной численности, каждая из которых состоит из спаренных регулярных и милиционных (йоменские полки) сил, взятых из пула адаптивных сил. Эти бригады предназначены для операций внутри страны или за пределами.

Командование боевого и тылового обеспечения 

 1-я артиллерийская бригада
 1-я разведывательная бригада
 1-я бригада военной полиции
 2-я медицинская бригада
 8-я инженерная бригада
 1-я бригада связи
 11-я бригада связи
 77-я бригада информационных операций
 104-я логистическая бригада

Приведённый выше список является общим и незаконченным эскизом будущей структуры Британской армии. В нём отсутствуют части ПВО, церемониальные отряды и т. д.
 
Есть три пешие гвардейские инкрементные роты, дислоцированные в Лондоне и одна инкрементная рота в Эдинбурге.

Корпус армейской авиации 
Корпус армейской авиации является силами армейской авиации состоящим из многоцелевых вертолётов AgustaWestland AW159 Wildcat и ударных Apache. Организационно КАА будет входить в Объединённое вертолётное командование, осуществляющее также управление вертолётами ВМС и ВВС. Предполагается иметь один авиаполк повышенной степени готовности, он будет иметь эскадрилью ударных вертолётов «Апач». Корпус армейской авиации Великобритании будет иметь оперативную тренировочную эскадрилью, имея 4 полка Апач с четырьмя эскадрильями в каждом.

Королевский бронетанковый корпус и артиллерия 
Четыре полка Королевского бронетанкового корпуса будут слиты в два.
 9-й/12-й королевский уланский полк (9th/12th Royal Lancers) и Её Величества королевский уланский полк (Queen's Royal Lancers) слиты в Королевский уланский полк.
 1-й и 2-й королевские танковые полки слиты в Королевский танковый полк

39-й полк Королевской артиллерии распущен, а его реактивные системы залпового огня переданы в другие артиллерийские части 1-й артиллерийской бригады Королевской артиллерии и Территориальной армии.

В соответствии с Strategic Defence and Security Review 2010, количество САУ AS-90 снижено на 35 %. Число танков Челленджер 2 в активном пользовании сокращено на 40 %.

Армейский резерв 
Территориальная армия (ополчение) переименована в «армейский резерв» с численностью около 30 000 человек. Военная техника должна соответствовать армейским стандартам. Также перестроена внутренняя структура аналогично регулярной армии.

Корпус королевских инженеров 
Корпус королевских инженеров сократится до семи регулярных батальонов.

Королевская военная полиция 
Королевская военная полиция состоит из трёх реорганизованных полков.

Королевская артиллерия ПВО 
Силы противовоздушной обороны будут состоять из 12-й и 15-й полков ПВО Королевской артиллерии и находится, вместе с ПВО ВВС, под общим командованием Объединённого командования ПВО наземного базирования.

Разное 
Британские части Королевского логистического корпуса отозваны из Германии к 2015 году. В 2012—2014 гг. были распущены 9-й, 24-й и 23-й полки RLC.

Структура формирований 

Таблица не включает в себя тыловые службы. Каждая дивизия включает в себя несколько однотипных бригад с несколькими полками/батальонами в своём составе.

См. также 
 Британская пехота
 Реформа Вооружённых сил России (2008—2020)
 Реорганизация Армии США

Примечания 

Сухопутные войска Великобритании
Военные реформы